jednostka czasu równa 1/6 godziny
 łacińska nazwa gwiazdozbioru Sekstantu
 sekstans – drobna moneta rzymska = 1/6 asa
 przyrząd nawigacyjny inaczej zwany sekstantem

Przypisy